Une épice est une substance utilisée en cuisine et créée à partir de plantes aromatiques ou à forte saveur.
 L'épice gériatrique est une substance imaginaire évoquée dans le roman Dune de Frank Herbert.
 L'épice de longévité ou épice survolteuse apparaît dans l’univers de L'Anneau-Monde de Larry Niven.
 Les épices (toujours employé au pluriel) désignaient sous l'Ancien Régime les redevances que les plaideurs devaient payer aux juges (terme abusivement devenu synonyme de 'pot-de-vin' dans le sens moderne). Il ne s'agissait pas de corruption, les épices étant versées dans un fonds, et redistribuées par le premier président comme rémunération des juges ou pour salarier son personnel.
 « […] les espices, à bien entendre, ne sont [pas] attribuées pour le salaire des Iuges, qui vacquent aux heures du Conseil dans le Palais ou tribunaux de justice, au jugement des procez par escrit ; [mais] seulement pour salarier le rapporteur du labeur qu’il a prins hors du palais, à voir et extraire les procez en sa maison. »
La remarque souvent faite dans des textes modernes, que ces épices barraient l'accès à la justice aux pauvres ne sont pas en concordance avec les textes de l'époque:
 « Dans les Causes dans les Commissions desquelles il est écrit que l'une des Parties est pauvre, le Juge doit agir sans avoir reçu les Epices ou Pots de Vin ; & il ne lui sera point permis de les exiger d'aucune des 2. Parties, ni de les recevoir, quand même elles les lui offriroient de leur plein gré. »
 Épice est le nom de HEC dans l'argot des grandes écoles.

Références